Сергей Николаевич Савченко (1871—1963) — русский и советский военный деятель, генерал-майор технических войск.

Биография 
 Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус.
 1 сентября 1890 — Поступил на военную службу.
 1892 — Окончил 1-е военное Павловское училище, выпущен подпоручиком в 9-й гренадерский Сибирский полк.
 5 августа 1895 — Поручик.
 6 мая 1900 — Штабс-капитан.
 1902 — Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду.
 28 мая 1902 — Капитан.
 31 октября 1902 — 6 марта 1903 — Цензовое командование ротой в 9-м гренадерском Сибирском полку.
 1904—1905 — Участвовал в русско-японской войне. Был ранен. Причислен к Александровскому комитету о раненых 3-го класса.
 11 февраля 1904 — Старший адъютант штаба 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.
 8 мая 1905 — Старший адъютант штаба 3-й гренадерской дивизии.
 14 июня 1905 — Старший адъютант штаба Гренадерского корпуса.
 2 апреля 1906 — Подполковник.
 11 сентября 1906 — Старший адъютант штаба Иркутского Военного округа.
 2 марта 1909 — Штаб-офицер для поручений при штабе XV армейского корпуса.
 18 апреля 1910 — Полковник.
 16 мая — 25 сентября 1909 — Цензовое командование батальоном в 9-м гренадерском Сибирском полку.
 24 ноября 1910 — Штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа.
 12 декабря 1911 — Старший адъютант штаба Варшавского военного округа.
 18 января 1912 — Начальник отделения ГУГШ.
 15 июня 1915 — Командир 9-го гренадерского Сибирского полка.
 31 июля 1916 — Начальник штаба 3-й гренадерской дивизии.
 1916 — Генерал-майор.
 21 мая 1917 — Начальник штаба XXV армейского корпуса.
 2 июня 1917 — Командующий 3-й гренадерской дивизией.
 23 октября 1917 — Демобилизован.
 1918 — Добровольно вступил в РККА.
 Начальник организационного отдела Центрального Управления Военных Сообщений РВСР.
 Помощник и начальник Московского управления военных сообщений.
 21 сентября 1921 — Начальник военных сообщений Московского военного округа.
 2 декабря 1935 — Комдив.
 Участвовал в Великой Отечественной войне.
 Генерал-майор технических войск (1943).

Похоронен на Введенском кладбище (23 уч.).

Отличия 
 Орден Святого Станислава III степени (1903)
 Орден Святой Анны IV степени (1904; 03.12.1909)
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (1906)
 Орден Святой Анны III степени (1908; 02.03.1909)
 Орден Святого Владимира III степени (06.12.1912)
 орден Отечественной войны 2-й степени (28.12.1946)
 орден Трудового Красного Знамени (25.12.1946)

Ссылки 
 

Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Царские офицеры на службе в РККА
Генерал-майоры (Российская империя)
Военачальники Первой мировой войны
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Генерал-майоры (СССР)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Выпускники Павловского военного училища
Похороненные на Введенском кладбище